Last Summer — дебютный сольный альбом инди-поп певицы Элеоноры Фридбергер, более известной как участница группы The Fiery Furnaces. Альбом был анонсирован в апреле 2011 года и выпущен 12 июля 2011 на лейбле Merge Records. Last Summer имеет рейтинг 79 из 100 по версии Metacritic.

Список композиций

Участники записи 

 Эрик Бручек — бас-гитара, гитара, клавишные, перкуссия
 Элеонора Фридбергер — гитара, Harmonica, клавишные, перкуссия, вокал
 Дилан Хейни — тенор-саксофон
 Джим Орсо — барабаны
 Фил Родригес — труба
 Тим Трейнор — барабаны
 Морган Вили — клавишные

Примечания 

Альбомы на английском языке